Массовые захоронения в Ходжавендском районе () — несколько  братских могил с человеческими останками, которые по утверждению Министерства здравоохранения Азербайджана, были обнаружены в течение 2022 года на территории части Ходжавендского района, возвращённого под контроль Азербайджана в ходе Второй карабахской войны. По сообщению официальных представителей Азербайджана, заявивших об обнаружении захоронений, останки принадлежат азербайджанским военнослужащим, предположительно казнённым армянскими войсками в 1990-х годах во время Первой карабахской войны.

Как утверждает директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Азербайджана Адалят Гасанов, захоронения «обнаружены на основании показаний свидетелей», а также «при раскопках и ремонтно-строительных работах». По словам заведующей отделом медицинской криминалистики Объединения Нураны Гусейновой, в одном из заявленных захоронений в селе Эдилли были обнаружены останки 12 военнослужащих со связанными руками и ногами. По словам представителя Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных Намига Эфендиева и Генпрокуратуры Азербайджана, всего в конце февраля и конце сентября 2022 года в массовых захоронениях было обнаружено 25 человеческих останков.

Информация об обнаружении нового захоронения поступила от азербайджанской стороны в начале октября, в то время, когда Азербайджан и Армения обвиняли друг друга в военных преступлениях.

Сообщения об обнаружении массовых захоронений

Февраль 2022 года 
По сообщению азербайджанского новостного портала trend.az, в конце февраля 2022 года в селе Эдилли было обнаружено «массовое захоронение». Сообщается, что его местоположение было определено на основании заявлений и материалов, собранных рабочей группой Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан. По словам члена рабочей группы Госкомиссии Заура Исмайлова, «по предварительным данным, там находятся останки 15-20 человек». Как сообщил Исмайлов, у Государственной комиссии имеется информация и о некоторых других массовых захоронениях, которые планировалось обнаружить по мере разминирования территорий.

Октябрь 2022 года 
В начале октября 2022 года заведующая отделом медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Нурана Гусейнова сообщила, что в селе Эдилли было обнаружено три массовых захоронения с останками азербайджанских военных. По словам директора Объединения Адалята Гасанова, всего в них были найдены останки 25 человек. Как сообщила 4 октября представитель минздрава Гусейнова, с останками были найдены одежда, чёрная кожаная обувь, документы, подтверждающие личность, два ножа, окурки, пули, патроны, гильзы, а также ремни с выбитой на бляхе звездой, серпом и молотом. Она также заявила, что останки будут отправлены в отдел судебно-медицинской криминалистики для проведения более точного обследования. По утверждению Гасанова, в селе Эдилли для пленных азербайджанцев было выделено особое место, где их массово хоронили.

Согласно представителям Министерства обороны, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, а также Объединения судебно-медицинской экспертизы и паталогической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана, в двух «захоронениях» в селе Эдилли находились 7 и 6 скелетов соответственно, а в, как утверждается, обнаруженном в конце сентября третьем захоронении — 12 человеческих останков. По словам Гасанова от 6 октября, найденные останки принадлежат молодым мужчинам-военнослужащим, гражданских лиц среди них нет. Сообщение об обнаружении массового захоронения 12 человек и изображения останков в своём Instagram-аккаунте разместил побывавший на месте «находки» французско-иранский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати, отметив, что это «уже третье по счёту массовое захоронение, обнаруженное в селе Эдилли».

17 октября 2022 года азербайджанский портал haqqin.az опубликовал новость об обнаружении человеческих костей в селе Аракюль (указано как Эрекюль) Ходжавендского района во время ремонтно-строительных работ по устранению последствий оползня. Как утверждается, после поступления информации на указанное место выехали сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции. По словам главного инспектора Бардинской региональной группы пресс-службы МВД Аслана Гияслы, найденные кости собрали и отправили на экспертизу, было начато расследование.

Уголовное дело и расследование 
По заявлению азербайджанской стороны, в связи с обнаружением захоронений, о которых утверждает Азербайджан, в  было возбуждено уголовное дело по статьям 115.4, 120.2.1, 120.2.7 и 120.2.12 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

4 октября в Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что в ходе расследования на территории Эдилли 23-26 февраля 2022 года были обнаружены и изъяты из массовых захоронений останки семи человек, а 14-30 сентября 2022 года — 18 человек. Останки были отправлены на молекулярно-генетическую экспертизу.

Свидетелем по уголовному делу признан житель Физулинского района Шамси Джанахмед оглы Шихалиев, который, как утверждается, с 28 августа 1993 года по 14 декабря 1994 года находился в плену в Армении.

Обращения в суд 
По сообщению заместителя председателя Верховного суда Азербайджана Чингиза Аскерова, 19 октября в связи с обнаружением массового захоронения азербайджанцев в селе Эдилли Азербайджан обратился в Европейский суд по правам человека.

Примечания 

Карабахская война
Братские могилы
2022 год в Азербайджане
Ходжавендский район